FBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Francisco Beltrão (Brasile)